Ба́нківська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Банківська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Банківська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Банківська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Банківська вулиця — вулиця в місті Львів.
Банківська вулиця — вулиця у Слов'янську.

Вулиці